Айткулов (Айткулова) — казахське прізвище.

Відомі носії:
 Айткулов Салім Нігматович (1913—1975) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Айткулова Айнек — Герой Соціалістичної Праці (1966).
 Айткулов Ільшат Нургалійович — радянський і російський футболіст.